Gerhard Unterluggauer (né le  à Villach en Autriche) est un joueur professionnel autrichien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'EC Villacher SV, il débute en senior dans le championnat d'Autriche en 1993. Il est choisi au premier tour, en quarante-troisième position lors de la sélection européenne 1995 de la Ligue canadienne de hockey par les Wheat Kings de Brandon. Il part alors en Amérique du Nord et joue deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il revient à Villach en 1997 et entame sa carrière professionnelle. L'équipe remporte le titre national en 1993 et 1999. Il évolue en Allemagne entre 2001 et 2004 et pour le HC Innsbruck de 2004 à 2009.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 1994. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 1998 et 2002. Il honore sa première sélection le  contre l'Italie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| EC VSV|| Autriche|| 10|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| EC VSV|| Autriche || 47|| 4|| 3|| 7|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| EC VSV|| Autriche || 34|| 6|| 11|| 17|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 28|| 5|| 11|| 16|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997 || Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 59|| 9|| 48|| 57|| 50|| 6|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1997-1998|| EC VSV|| Autriche || 42|| 9|| 15|| 24|| 52||  || || || || 
|-
| 1998-1999|| EC VSV|| Autriche || 23|| 4|| 9|| 13|| 18||  || || || || 
|-
| 1998-1999|| EC VSV|| Alpenliga|| 31|| 5|| 20|| 25|| 22||  || || || || 
|-
| 1999-2000|| EC VSV|| Autriche || 15|| 3|| 3|| 6|| 8|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| EC VSV || Interliga || 33|| 9|| 13|| 22|| 32|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| EC VSV|| Autriche || 50|| 17|| 42|| 59|| 82|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Schwenningen Wild Wings|| DEL|| 60|| 4|| 9|| 13|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || DEG Metro Stars|| DEL|| 52|| 4|| 12|| 16|| 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| DEG Metro Stars|| DEL|| 51|| 3|| 8|| 11|| 38|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| HC Innsbruck || Autriche || 47|| 14|| 31|| 45|| 56|| 5|| 0|| 6|| 6|| 0
|-
| 2005-2006|| HC Innsbruck || Autriche || 48|| 13|| 30|| 43|| 91|| 7|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
| 2006-2007|| HC Innsbruck || Autriche || 55|| 8|| 37|| 45|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Innsbruck || Autriche || 41|| 7|| 19|| 26|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| HC Innsbruck || Autriche || 53|| 13|| 24|| 37|| 52|| 5|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2009-2010|| EC VSV || Autriche || 43|| 7|| 22|| 29|| 22|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2010-2011|| EC VSV || Autriche || 52|| 14|| 29|| 43|| 58|| 10|| 6|| 2|| 8|| 8
|-
| 2011-2012|| EC VSV || Autriche || 40|| 13|| 15|| 28|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || EC VSV || Autriche || 35|| 8|| 13|| 21|| 30|| 7|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
|2013-2014 || EC VSV || Autriche || 49|| 7|| 27|| 34|| 61|| 9|| 4|| 3|| 7|| 12
|-
|2014-2015 || EC VSV || Autriche || 48|| 6|| 22|| 28|| 57|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2015-2016 || EC VSV || Autriche ||  23 || 2 || 7 || 9 || 8 || 11 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || UECR Huben || Autriche D4 || 6 || 3 || 3 || 6 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1976
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du HC Innsbruck
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Villach